Chamkani (district), een van de 11 districten van de provincie Paktia in Afghanistan
 Chamkani (plaats), de hoofdplaats van het Afghaanse district Chamkani
 Chamkani (stam), een etnische groep uit Afghanistan en Pakistan